

Ла-Джара — місто, штат Колорадо
 Ла-Джара — переписна місцевість, штат Нью-Мексико